Пётр Фоми́н: Фомин, Пётр Дмитриевич (1939—2020) — советский и украинский военный хирург, академик НАМНУ (2011) и НАНУ (2015).
 
 Фомин, Пётр Тимофеевич (1919—1996) — советский и российский художник, академик РАХ.
 Фомин, Пётр Фомич (1904—1976) — военный деятель, испытатель ядерного оружия, начальник 6-го управления ВМФ, вице-адмирал.